Нёйи́-сюр-Сен (  — «Нёйи на Сене») — коммуна в департаменте О-де-Сен, на юге примыкающая к Булонскому лесу — западной окраине Парижа. Население около 59940 чел. (на 2018 год).

Главная улица Нёйи, авеню Шарля де Голля, является естественным продолжением Елисейских Полей. Через Сену в Нёйи переброшен мост XVIII века — выдающийся памятник инженерной мысли того времени (расширен в 1935—40 годах). Булонский замок короля Франциска I не сохранился.

В XX веке это предместье стало приютом состоятельных жителей Парижа, в особенности бизнесменов и представителей творческой интеллигенции. 27 ноября 1919 года в Нёйи-сюр-Сен был заключён Нёйиский договор между Болгарией и странами Антанты.

Персоналии 
Жорж Малиссар (1877—1942) —  скульптор.
 15 мая 1993 года в Нейи-сюр-Сен был убит террорист Эрик Шмитт, в течение 46 часов удерживавший в заложниках группу детей (21 ребёнка) в местном детском саду, требуя выкуп 100 000 000 франков.

Примечания

Ссылки 

Пригороды Парижа
Коммуны департамента О-де-Сен
Нёйи-сюр-Сен